Il doppio del torneo di tennis Wembley Championship 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Ken Flach e Robert Seguso che hanno battuto in finale Marty Davis e Brad Drewett 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Ken Flach /  Robert Seguso (campioni)
 Rick Leach /  Jim Pugh (primo turno)

 Sergio Casal /  John Fitzgerald (primo turno)
 Jorge Lozano /  Todd Witsken (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Wembley Championship 1988